Carlos Morais ist der Name folgender Personen:

* Carlos Morais (Basketballspieler) (Carlos Edilson Alcântara Morais; * 1985), angolanischer Basketballspieler 
 Carlos de Morais Camisão (1821–1867), brasilianischer Militär
 Carlos Vinícius Alves Morais (* 1995), brasilianischer Fußballspieler, siehe Carlos Vinícius